Мики Рурк (, Филип Андре „Мики“ Рурк, младши. Истинското произношение на името му е по-близко до Мики Рорк, но в България е утвърдена транскрипцията Рурк) е американски актьор.

Биография 
В ранните години на живота си е боксьор, за кратко професионален през 1990 година. Играе в драматични, екшън и трилър филми, предимно отрицателни роли.

Носител е на награди „Златен глобус“ „Сатурн“ и „БАФТА“, номиниран е за „Оскар“ и 2 награди „Сателит“.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на награда „Сатурн“
Американски професионални боксьори
Американски боксьори
Родени в щата Ню Йорк